Лас Алазанас има више значења:

 Лас Алазанас, Ранчо (Косио), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Алазанас (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Алазанас (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Алазанас (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Алазанас (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Алазанас (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Алазанас (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Алазанас (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Алазанас (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Алазанас (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Алазанас (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Алазанас (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Алазанас, Силвија Ињигез (Апулко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Алазанас (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику